Андре́й Никола́евич Остро́вский () — советский и белорусский футболист, защитник. Ныне тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник пинской СДЮШОР (тренер М. Шоломицкий). Первый профессиональный контракт Островский подписал в 16 лет с брестским «Динамо» и уже на второй год своего пребывания в команде стал одним из основных защитников клуба. С апреля 1993 года играл в составе минского «Динамо». Сумев выдержать сильную конкуренцию в оборонительной линии клуба, Андрей на несколько лет стал основным защитником команды, и в 1994 году ему пришло приглашение из национальной сборной Беларуси. Вскоре Островскому пришло предложение из московского «Динамо», где в первый же сезон он вместе с командой выиграл бронзу чемпионата России. Отыграв три сезона в «Динамо», Андрей уехал в Израиль, в котором за два года пребывания выиграл два титула чемпиона страны вместе с «Маккаби» из Хайфы. Затем ему поступило предложение от киевского «Арсенала», в котором он отыграл три сезона, с небольшим перерывом, когда в начале 2004 года попытался вновь вернуться в российское футбольное первенство, подписав контракт с клубом «Торпедо-Металлург». После этого он вернулся обратно в «Арсенал». Последним клубом карьере Островского стал одесский «Черноморец». В 34 года Андрей был вынужден завершить карьеру из-за травмы тазобедренного сустава. Прощальный матч прошёл 7 октября 2007 года в его родном Пинске между местной командой «Волна» и командой «друзей Островского».

Итого: сыграно матчей: 52 / забито голов: 1; победы: 15, ничьи: 9, поражения: 28.

Карьера тренера 
В 2009 году подписал контракт на 1 год с пинской «Волной» как главный тренер. После семи месяцев, проведённых в «Волне», однако по собственному желанию  в сезоне 2010 года подал в отставку. В 2021 году был вновь приглашён в клуб в качестве тренера.

Личная жизнь 
Ранее был в браке, развёлся, от предыдущего брака имеет 2 сына Повторно женат. Супруга Илона Островская , известный юрист, медиатор, основатель  крупной юридической компании «Центр юристов и медиаторов» в РБ , Детского образовательного центра  и Частной школы  «Смарт Скул». Так же занимается написанием  и публикацией детских книг  под псевдонимом Елена Пушкина. Является автором инновационной программы Секрет Успешного обучения. 
От этого брака есть дочь София 7 Июня 2015 года рождения.

Достижения 
 Чемпион Израиля: 2000/01, 2001/02
 Чемпион Белоруссии: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1997
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Москва)

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса